Benedek pápa lehet:
I. Benedek pápa
II. Benedek pápa
III. Benedek pápa
IV. Benedek pápa
V. Benedek pápa
VI. Benedek pápa
VII. Benedek pápa
VIII. Benedek pápa
IX. Benedek pápa
X. Benedek (ellenpápa)
XI. Benedek pápa
XII. Benedek pápa
XIII. Benedek pápa
XIV. Benedek pápa
XV. Benedek pápa
XVI. Benedek pápa